A lista é baseada principalmente no CIA World Factbook para o ano de 2016 e 2019. Os orçamentos dos governos da China, Brasil, Índia e Estados Unidos são os dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional.

A tabela inclui informações de orçamentos do governo; nomeadamente receitas, despesas e os défices ou excedentes daí resultantes. Os países são classificados por suas receitas orçamentárias no ano fiscal de 2016. Ambos os estados soberanos e territórios dependentes estão incluídos.

Lista 
Esses números são apresentados em milhões de dólares.

Ver também 
 Lista de países por orçamento governamental per capita
 Lista de países por receita tributária como porcentagem do PIB
 Lista de países por gastos do governo como porcentagem do PIB
 Lista de orçamentos estaduais dos Estados Unidos

Finanças públicas
Listas de países
Orçamento governamental